De Rally van Brazilië 1982, formeel 4º Marlboro Rallye do Brasil, was de 4e editie van de rally van Brazilië en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 107e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in São Paulo.

Verslag 
Dit bewees de laatste keer dat het Braziliaanse evenement gastheer zou zijn van een WK-rally. Passages waar haast geen doorgang bestond en tekortkomingen van de organisatie deed de rally de nek om draaien. Slechts vijf auto's kwamen er aan de finish (waarvan vier geklasseerd), met Michèle Mouton als winnaar en haar directe concurrent Walter Röhrl op een tweede plaats. Domingo De Vitta eindigde op bijna twee uur achterstand als derde. Punten toegeschreven aan de constructeurs werden gehalveerd omdat er minder dan vijf Groep 4-auto's deelnamen aan het evenement.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's die met alcohol aangedreven brandstof deelnamen, werden vanwege reglementaire onduidelijkheden niet geklasseerd.

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Namen en lengtes van klassementsproeven 7, 14, 15, 20 en 22 zijn onbekend.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Bra
Rally van Brazilië
Sportevenement in São Paulo